José Guerra ist der Name folgender Personen:

* José Guerra (Diplomat), uruguayischer Diplomat 
 José Guerra Campos (1920–1997), spanischer Theologe und Philosoph 
 José de Bustamante y Guerra (1759–1825), spanischer Politiker und Seefahrer
 José Sánchez-Guerra Martínez (1859–1935), spanischer Politiker
 José Amado Ricardo Guerra, kubanischer Brigadegeneral und Politiker
 José Antonio Guerra (* 1979), kubanischer Wasserspringer
 José Armando Guerra Menchero (1942–2007), kubanischer Diplomat
 José Francisco Guerra (* 1968), spanischer Fechter 
 José Luis Guerra (* 1944), uruguayischer Musiker, siehe Pepe Guerra